

Literatura 
Burning Up, romance de Susan Andersen
Burning Up, romance de Caroline B. Cooney, 
Burning Up, romance de Angela Knight, Nalini Singh, Virginia Kantra e Meljean Brook

Cinema 
 Burning Up (filme), de 1930 da Paramount Pictures

Música 
 "Burnin' Up" (canção de Jessie J), 2014
 "Burning Up", canção de Madonna, 1982
 "Burning Up", canção de Kylie Minogue, 2001
 "Burning Up", canção de Ne-Yo, 2012
 "Burnin' Up" (canção de Jonas Brothers), 2008
 "Burnin' Up" (canção de Faith Evans), 2001
 "Burnin' Up", canção de Judas Priest, do álbum Killing Machine
 "Burning Up", canção de Lloyd Williams, década de 1960
 "Burning Up", canção de Billy Young, década de 1960
 "Burning Up", canção de Carlene Davis, Y. Shaka Shaka, 1988
 "Burning Up", canlção de Mi-Sex, D. Martin, K. Stanton, S. Gilpin, R. Hodgkinson
 "Burning Up", canção de Tygers of Pan Tang, Weir, Cox, Laws, Dick, 1980
 "Burnin' Up", canção de Mungo Jerry, escrita por Ray Dorset em 1974